Název Čekanice má více sídel:
 Čekanice (Tábor), část města Tábor v okrese Tábor
 Čekanice (Blatná), část města Blatná v okrese Strakonice